Bettuch steht für:

 jüdischer Gebetsmantel, siehe Tallit
 Betttuch (Bett-Tuch, Bettlaken) in alter Schreibweise, siehe Bettwäsche